Термином «свободная энергия» обозначают один из четырех термодинамических потенциалов:

 Свободная энергия Гельмгольца,  — в этом значении термин обычно употребляется в физике.
 Свободная энергия Гиббса,  — в этом значении термин обычно употребляется в химии и физической химии.
 Свободная энергия — концепция поиска новых источников энергии. Под свободной энергией понимается энергия, не требующая последующих затрат на топливо или другие энергоносители. К таким источникам можно отнести ветрогенератор, солнечные батареи, гидроэлектростанции, и т. д.

Наш мир погружен в огромный океан энергии, мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Всё вокруг вращается, движется — всё энергия. Перед нами грандиозная задача — найти способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая её из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперед гигантскими шагами

В данном случае источники свободной энергии — это не вечные двигатели, а устройства, преобразующие энергию.
Подробнее см. статью «Термодинамические потенциалы».

Примечания 

Термодинамика
Энергия